Saint-Taurin oder St-Taurin ist der Name folgender französischer Kirchen:
 St-Taurin (Évreux), Évreux, Département Eure, Region Normandie
 St-Taurin (Gigny), Gigny, Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté